Palla di lardo (Boule de suif) – novella di Guy de Maupassant
 Palla di lardo (Gomer Pyle) – personaggio di Full Metal Jacket